Rio Barna
 Bârna
 Rio Bârna
 Barna da Siena
 Viktor Barna
 Petr Barna

Desambiguações de topônimos